A Lacquer é uma série especial e muito rara de guitarra.

Características 

Foi fabricada pela empresa de guitarras Epiphone. 

Possui adjacência em questões qualitativas para com a série Elitist, mas o principal diferencial entre as duas, é que a primeira é restrita apenas ao comércio japonês.

Além disso, sua produção (visual) é extremamente similar ao estilo original da Gibson, mudando apenas alguns materiais.

Guitarra